Набережная — многозначный термин:

 Набережная — сооружение, окаймляющее береговую линию моря, реки.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Набережная — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Набережная — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Набережная — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Набережная — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Набережная — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Набережная — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Набережная — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Набережная — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Набережная — деревня в Ужурском районе Красноярского края.
 Набережная — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Набережная — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Набережная — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Набережная — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
 Набережная — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Набережная — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Набережная — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

Другое 
 Набережная, или Эмбанкмент, — станция лондонского метро в административном округе Вестминстер.
 Набережная — нынешнее название Соборной площади в городе Брянске.
 Набережная — часть города Чебоксары, бывшая деревня.
 Набережная — пешеходная зона в Октябрьском округе Липецка на правом берегу реки Воронежа.

См. также 
 Набережная — название ряда улиц в различных населённых пунктах России и Украины.
 Набережный
 Набережное
 
 Набережные Челны